Az Ornithopoda ('madárlábúak') alrendbe változatos méretű növényevő dinoszauruszok tartoztak. Már a jura időszakban megjelentek, de virágkorukat a kréta idején élték. Kezdetben kis, két lábon járó, legelő állatok voltak, de méretüket és számukat növelve az egyik legsikeresebb kréta időszakban élt növényevő csoporttá váltak, amely uralta az észak-amerikai kontinenst. A legnagyobb evolúciós előnyt a rágórendszerük fejlődése jelentette, amely a legbonyolultabbá vált, ami valaha a hüllőknél kifejlődött, vetélkedik az olyan mai emlősökével, mint például a szarvasmarhák. Fénykorukat a kacsacsőrű hadrosauridák elterjedése jelentette a kréta–tercier kihalási eseményt megelőzően, amely valamennyi madarak közé nem tartozó dinoszaurusz csoport kihalásához vezetett. A tagjaik mind a hét kontinensen jelen voltak, habár a déli félgömbön ritkán fordultak elő, az antarktiszi maradványokat pedig még nem nevezték el.

Anatómia

Az Ornithopoda jelentése 'madárlábúak', a görög ὄρνιθος / ornithosz ('madár') és ποῦς / pousz ('láb') szavak összetételéből, ami a csoport tagjaira jellemző háromujjú lábra utal, bár sok korai képviselőjüknek még négy lábujja volt. További jellemzőik közé tartozik a páncélzat hiánya, a kemény csőr, a meghosszabbodott szeméremcsont, ami valójában a csípőcsont meghosszabbodott vége, és egy lyuk hiánya az állkapocsban. Egyes ornithopodák és a rokonságukba tartozó cerapodák bordáin vékony, porcos lemezek voltak, melyek bizonyos esetekben mineralizálódtak és fosszilizálódtak. E bordaközi (interkosztális) lemezek funkciója ismeretlen. A Hypsilophodon, az Othnielosaurus, a Parksosaurus, a Talenkauen, a Thescelosaurus és a Macrogryphosaurus maradványai között is rájuk találtak.

Az ornithopodák kezdetben kis, nagyjából 1 méter hosszúságú, valószínűleg gyorsan futó állatok voltak. Testüket a hátsó lábaikon való futás közben a theropodákéhoz hasonlóan merev farkukkal tartották egyensúlyban. A későbbi ornithopodák jobban alkalmazkodtak a négy lábon járó, legelésző életmódhoz; a gerincük a modern, talajról táplálkozó állatokéhoz, például a bölényekéhez hasonlóan meghajlott. Miközben az egyre inkább előre dőlt helyzetben való táplálkozáshoz alkalmazkodva félig négy lábon járóvá váltak, és egyre több időt töltöttek négy lábukon mozogva vagy a talajról legelve, továbbra is képesek voltak, legalább részlegesen a hátsó lábaikon futni, illetve elérni a fák koronáját. Az ornithopodák a metszőfogaik helyett szarucsőrük segítségével harapták a növényzetet, állkapcsukat pedig a dinoszauruszok közt egyedülálló módon képesek voltak nemcsak függőlegesen, de vízszintesen is mozgatni, azaz tudtak rágni.

 
Bár a későbbi ornithopodák nagyobbra nőttek, sosem vetélkedhettek a hihetetlen méretű, hosszú nyakú és farkú sauropodákkal, melyeknek részben a helyébe léptek. A legnagyobbak, mint például a Shantungosaurus 23 tonnás tömegükkel a közepes méretű sauropodákhoz hasonlóak voltak, a hosszúságuk azonban sosem haladta meg a 15 métert.

Osztályozás

A csoport eleinte csak az iguanodontidáktól elkülönülő madármedencéjűeket tartalmazta, azonban a filogenetikai újraértékelés kimutatta, hogy az ide tartozó fajok parafiletikusak, ahogyan a korábban taxonómiai szempontból problémát jelentő Hypsilophodontidae család is, melyet csupán a Hypsilophodon nem képvisel. Az idők során ide kerültek a legbizonytalanabb hovatartozású, két lábon járó madármedencéjűek is, melyek többségét később bazális tagként átsorolták más, jellemzően négy lábon járó taxonokba, például a Marginocephalia kládba; illetve „csontos fejű” pachycephalosaurusként saját taxonokat hoztak létre a számukra.

Taxonómia
Az Ornithopodát rendszerint az Ornithischia alrendjének tekintik. Bár a dinoszauruszokkal foglalkozó őslénykutatók nagyrészt nem támogatják a rangokat alkalmazó taxonómia használatát, egyes kutatók továbbra is használják ezt az osztályozási módot, a különféle szerzők azonban eltérő rangot adnak a csoportnak. Michael J. Benton (2004-ben) a (rangnélküli kládként megalkotott) Cerapoda alrend alrendágaként helyezte el, míg mások, például Lucio M. Ibiricu és szerzőtársai 2010-ben, megtartották a hagyományos alrend rangot.

Ornithopoda alrendág
Changchunsaurus
Hypsilophodontidae család*
rangnélküli Iguanodontia klád
Anabisetia
?Bihariosaurus
Elasmaria
Macrogryphosaurus
Talenkauen
Tenontosaurus
Camptosauridae család
Dryosauridae család
Rhabdodontidae család
Hadrosauriformes
Iguanodontidae család
Hadrosauroidea öregcsalád
Hadrosauridae család

Törzsfejlődés
Az alábbi kladogram  és kollégái 2009-es elemzése alapján készült.

Az alábbi kladogram Richard Butler és szerzőtársai 2011-es cikke alapján készült.

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
 
 

 
Jura időszaki dinoszauruszok
Kréta időszaki dinoszauruszok